Марек Роберт Гармулевич (; род. 22 января 1968 года, , Польша) — польский борец вольного стиля и тренер. Трёхкратный чемпион Европы, призёр чемпионатов мира.

Спортивная карьера 
 Серебряный призёр чемпионата мира (1998), бронзовый призёр чемпионата мира (1999).
 Чемпион Европы (1994, 1996, 2000), серебряный призёр чемпионатов Европы (1997, 1998).
 Участник Олимпийских игр 1992 года в Барселоне (7-е место), Олимпийских игр 1996 года в Атланте (5-е место), Олимпийских игр 2000 года в Сиднее (4-е место), Олимпийских игр 2004 года в Афинах (11-е место).
 Победитель турнира Кубок пяти континентов ФИЛА (1998).

Тренерская карьера 
По окончании спортивной карьеры стал тренером. Был главным тренером, помощником главного тренера сборной Польши по вольной борьбе.
В 2019 году — главный тренер молодёжной сборной Польши по вольной борьбе.

Примечания

Ссылки 
 
 
 И. Х. Тотоонти «100 лет вольной борьбы» (Справочник), Владикавказ: Олимп, 2005 (Краснодар: ФГУП Издательство «Советская Кубань»), 197 стр. 

Борцы Польши
Чемпионы Европы по вольной борьбе
Борцы на летних Олимпийских играх 1992 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1996 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2000 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2004 года
Борцы тяжёлого веса
Борцы супертяжёлого веса